Šachovskoj – famiglia russa
 Šachovskoj rajon – rajon dell'Oblast' di Mosca, in Russia